Claude Le Roy
Philibert Le Roy

Localidades
Le Roy (Illinois)
Le Roy (Iowa)
Le Roy (Kansas)
Le Roy (Michigan)
Le Roy (Minnesota)

Veja também
Leroy

Desambiguação